Picada hace referencia a varios artículos:

Gastronomía
Picada (cocina argentina), típico aperitivo argentino de varios platillos.
Picada (cocina catalana), salsa catalana hecha en mortero, usada para ligar, espesar y mejorar otras salsas.
Picada (Chile), un tipo de restaurante.
Picada (cocina mexicana), preparación culinaria típica de Veracruz, México, también llamada pellizcada.
Picada o brunoise, un conjunto de verduras «picadas» finamente.
Carne picada, en algunos lugares llamada carne molida.

Deporte
Picada o arrancones, carreras de aceleración (automovilismo)

Lugares
 La Picada, localidad de la Argentina;

Véase también 
 Picado (desambiguación)